Maria Pavlovna af Rusland (; ) (6. april 1890 — 13. december 1958) var en russisk storfyrstinde, der var datter af storfyrst Pavel Aleksandrovitj af Rusland og prinsesse Alexandra af Grækenland.

Biografi

Tidlige liv 
Storfyrstinde Maria Pavlovna blev født den 6. april 1890 i Sankt Petersborg i det Russiske Kejserrige. Hun var det første barn af storfyrst Pavel Aleksandrovitj af Rusland i hans første ægteskab med prinsesse Alexandra af Grækenland.

Første ægteskab 
Storfyrstinde Maria giftede sig første gang den 20. april 1906 i Tsarskoje Selo udenfor Sankt Petersborg med Prins Wilhelm af Sverige, der var søn af kong Gustav 5. af Sverige og prinsesse Viktoria af Baden. I ægteskabet blev der født en søn, Prins Lennart af Sverige. Ægteskabet blev opløst den 13. marts 1914.

Andet ægteskab 
Storfyrstinde Maria giftede sig anden gang den 6. september 1917 i Pavlovsk udenfor Sankt Petersborg med fyrst Sergej Mikhailovitj Putjatin. I dette ægteskab blev der født en søn, fyrst Roman Sergejevitj Putjatin. Ægteskabet blev opløst i 1923.

Død 
Storfyrstinde Maria døde 68 år gammel den 13. december 1958 på øen Mainau i Bodensøen ved Konstanz i Vesttyskland.

Referencer

Eksterne links 

Huset Holsten-Gottorp-Romanov
Kongelige fra Rusland
Prinsesser fra Sverige
Personer fra Sankt Petersborg